Notorious může být:
 Notorious (album, Duran Duran) – album anglické rock-popové skupiny Duran Duran z roku 1986
 Notorious (album, Joan Jett) – album anglické rockové zpěvačky Joan Jett z roku 1991
 Notorious (seriál) – americký televizní seriál vysílaný od roku 2016
 Pověstný muž (film, 1946) (v originále Notorious) – americký film Alfreda Hitchcocka z roku 1946
 The Notorious B.I.G. (film) (v originále Notorious) – americký film George Tillmana Jr. z roku 2009